Szilágyi Gábor (1925) politikus, várospolitikus, Debrecen tanácselnöke, majd országgyűlési képviselője
 Szilágyi Gábor (1926–2007) vajdasági magyar festő, grafikus
 Szilágyi Gábor (1942–2001) fotótörténész
 Szilágyi Gábor (1960) vajdasági magyar reklámfotós, reklámgrafikus
 Szilágyi Gábor (1981) labdarúgó (BVSC)
 Szilágyi Gábor (1981) harsonás (Dokk, Professor Brinkfunk)